Jaime Ramírez peut désigner :
 Jaime Ramírez (né en 1990), un coureur cycliste nicaraguayen ;
 Jaime Ramírez Banda (1931-2003), un footballeur chilien ;
 Jaime Ramírez (né en 1989), un coureur cycliste colombien.